Ulrich Rüdiger ist der Name folgender Personen:

* Ulrich Rüdiger (Archäologe) (1934–1970), deutscher Klassischer Archäologe
 Ulrich Rüdiger (Physiker) (* 1966), deutscher Physiker